Турриальба () — название географических объектов.

 Турриальба — действующий вулкан в Коста-Рике.
 Турриальба — кантон в провинции Картаго, Коста-Рика.
 Турриальба — город, административный центр одноимённого кантона в провинции Картаго, Коста-Рика.